Thorkildsen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thorkildsen (* 1982), norwegischer Speerwerfer
 Inga Marte Thorkildsen (* 1976), norwegische Politikerin (SV), Ministerin